Un amore, film diretto da Gianni Vernuccio (1965)
Un amore, film diretto da Gianluca Maria Tavarelli (1999)
Un amore, romanzo di Dino Buzzati (1963)